Katarina Srebotnik era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Iroda Tulyaganova ha battuto in finale Lina Krasnoruckaja 7–6(7–3), 6–4.

Teste di serie

 n.a.
 n.a.
  Anikó Kapros (quarti di finale)
  Iroda Tulyaganova (campionessa)
  Eléni Daniilídou (quarti di finale)
  María Emilia Salerni (secondo turno)
  Lina Krasnoruckaja (finale)
  Dája Bedáňová (semifinali)

  Leanne Baker (secondo turno)
  Elena Bovina (terzo turno)
  Laura Bao (secondo turno)
  Scarlett Werner (terzo turno)
  Ivana Abramović (terzo turno)
  Tetjana Perebyjnis (semifinali)
  Laura Granville (secondo turno)
  Ansley Cargill (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1999